Windsor (comtat de Shelby)
 Windsor (comtat de Mercer)